Von Mann zu Mann steht für:

 Von Mann zu Mann (1967) (Da uomo a uomo), einen Italowestern von Giulio Petroni
 Von Mann zu Mann (1984) (De hombre a hombre), einen spanischen Film von Ramón Fernández
 den Film Get Real – Von Mann zu Mann, 1998
 eine zwölfteilige Fernsehserie mit schwuler Erotik von Regisseur Andreas Weiß
 eine Radiosendung im Radio Helsinki – Verein freies Radio Steiermark (Österreich)